Aguas Verdes bezeichnet:

 Aguas Verdes (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Aguas Verdes (Zarumilla), Stadt in Peru
 Distrikt Aguas Verdes, Distrikt in der Provinz Zarumilla, Region Tumbes, in Peru